Sarıcalı – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Sarıcalı – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Sarıcalı – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Sarıcalı – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian